Oli steht für:
 Oli (Fluss), ein Fluss in Nigeria
 Oli (Ndao), ein Ort auf der indonesischen Insel Ndao
 Handpuppe und Hauptfigur der Sendungen Oli’s Wilde Welt und Morgen Oli
 ein häufig verwendeter Spitzname für die Namen Oliver, Olivier oder Olivia (Name)

Oli ist der Familienname folgender Personen:
 Khadga Prasad Oli (* 1952), nepalesischer Politiker

OLI steht für:
 OLI (Paradigma), Abkürzung für Ownership, Location and Internalisation für die Internationalisierung von Unternehmen, siehe Ausländische Direktinvestition #Eklektisches Paradigma von Dunning

Siehe auch:
 Olli
 Oly
 Ohly
 Olly (* 2001), italienischer Popsänger und Rapper

Abkürzung